Copa de China puede referirse a uno de estos eventos deportivos:
 Copa de China de fútbol.
 Copa de China de patinaje artístico sobre hielo.